Дмитрий Гера́симов:
 Герасимов, Дмитрий (ок. 1465 — после 1535 или 1536) — русский книжник XVI века, дипломат и переводчик.
 Герасимов, Дмитрий Антонович (1916—2006) — участник Великой Отечественной войны, гвардии красноармеец, Герой Советского Союза.
 Герасимов, Дмитрий Владимирович (род. 1988) — российский регбист.
 Герасимов, Дмитрий Михайлович (род. 1946) — советский и российский военный деятель, участник Афганской (1979—1989) и первой чеченской войны, генерал-лейтенант.
 Герасимов, Дмитрий Фёдорович (1736—1784[1785]) — русский гравёр на меди.